Onze navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Grampus d’après un membre de la famille des dauphins (Delphinidae) : Grampus griseus, également connu sous le nom de dauphin de Risso.

 Le  était un sloop de 14 canons, lancé en 1731. Il a sombré dans la Manche en 1742.
 Le  était un sloop de 14 canons, lancé en 1743 et capturé par les Français en 1744.
 Le  était un sloop de 14 canons lancé en 1746. Il est converti en brûlot et renommé Strombolo en 1775. Il est transformé en ponton en 1780.
 Le HMS Grampus était un navire de ligne de troisième rang de 70 canons, lancé en 1751 sous le nom de HMS Buckingham. Il a été renommé HMS Grampus en 1777 et utilisé comme navire de stockage.
 Le  était un vaisseau de quatrième rang de 50 canons, lancé en 1782 et démantelé en 1794.
 Le HMS Grampus était un navire de quatrième rang de 54 canons, à l’origine le Ceres de l’East Indiaman, que l’Amirauté a acheté en 1795. Il s’échoue et est abandonné en 1799.
 Le  était un vaisseau de quatrième rang de 50 canons, lancé en 1802. Il a été utilisé pour le service portuaire à partir de 1820, est devenu le premier des navires-hôpitaux de la Seamen’s Hospital Society, et a été vendu en 1832.
 Le  était un vaisseau de quatrième rang de 50 canons, lancé à l’origine en 1784 sous le nom de HMS Tremendous, un vaisseau de troisième rang de 74 canons. Il a été réduit à 50 canons en 1845, et rebaptisé HMS Grampus. Il a servi de poudrière à partir de 1856 et a été vendu en 1897.
 Le  est un destroyer de classe Beagle, lancé en 1910 sous le nom de HMS Nautilus. Il a été renommé HMS Grampus en 1913 et a été vendu en 1920.
 Le  est un sous-marin de classe Grampus, lancé en 1936 et coulé par des torpilleurs italiens en 1940.
 Le  est un sous-marin de classe Porpoise, lancé en 1957. Il a été utilisé comme navire-école de 1976 à 1979, et a été coulé comme cible en 1980.

Notes et références 

Grampus